Ярмарка выходного дня — мероприятие розничной торговли (ярмарка), регулярно организуемое префектурой административного округа города Москвы в установленном месте и проводимое в пятницу, субботу, воскресенье с марта по декабрь.

Также, в несколько меньших масштабах, ярмарки выходного дня проводятся и в других городах России.

Описание 
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств — членов Таможенного союза ЕАЭС, а также плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств — членов Таможенного союза.

Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно:
 В Москве места для участия на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно (с 1 июля 2011 года);

Особенности 
В Москве организаторами ярмарок выходного дня, проводимых на земельных участках, находящихся в государственной собственности города (либо государственная собственность на которые не разграничена), а также в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности города Москвы, являются префектуры административных округов города.

 Размещение ярмарок выходного дня осуществляется с учетом потребностей жителей районов города;
 Перечень товаров и продуктов должен формироваться с учетом мнения потребителей;
 Осуществляется контроль качества реализуемой сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров;
 Благодаря проведению ярмарок выходного дня осуществляется поддержка малого предпринимательства и создается свободная конкуренции производителей и продавцов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров;
 Осуществляется поддержка производителей сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из России и стран-членов Таможенного союза.
Путём подачи заявки в электронном виде создается обеспечение равных прав производителей и продавцов на получение места для продажи товаров на ярмарке выходного дня..

Запреты 
На ярмарках выходного дня и региональных ярмарках запрещается продажа: 
 товаров, произведенных за пределами территории государств — членов Таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств — членов Таможенного союза;
 алкогольной продукции;
 табачных изделий;
 парфюмерно-косметических товаров;
 аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, бытовой техники;
 мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной выработки;
 консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях;
 мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
 изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
 нефасованной гастрономической продукции;
 детского питания;
 товаров бытовой химии;
 животных;
 лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
 изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
 других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

История 
 
Около 10 лет назад ярмарки выходного дня обустраивало государственное учреждение «Мосрегионторг». Тогда самым сложным было найти фермеров в регионах, которые согласились бы торговать в столице. Чиновники ездили по селам и убеждали крестьян, что их никто не обидит, товар не отберёт, а спрос будет колоссальный. Результат превзошел все ожидания: москвичи, истосковавшись по нормальным продуктам, отечественным, вкусным, и на тот момент дешёвым, просто сметали витрины. Торговцы были в шоке — их товар в регионе никому не нужен был, да и денег тогда у людей почти не было. А тут за день раскупают продукцию, которую они на три дня привезли. Фермеры тогда платили за торговые места. Организаторы предоставляли им палатки и убирали мусор. 
Результаты мониторинга цен на основные продукты питания на ярмарках выходного дня показывали, что сельхозтоваропроизводители предлагали свою продукцию по ценам в среднем на 5-30 % ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках. Еженедельно на ярмарках выходного дня реализовывалась мясная продукция от 15 до 23 крупных производителей и московских фермерских хозяйств. Цены на говядину и свинину были ниже на 10-20 % среднестатистических цен по городу. 
Также, каждую неделю около 30 участников ярмарки предлагали населению широкий ассортимент свежих молочных продуктов (молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло), цены на которые на 10-15 % были ниже средних розничных по Москве.

В 2015 году ярмарки выходного дня проходят на 116 площадках, количество торговых мест для фермеров — в Москве увеличилось до 50 %. С января по июль 2015, по данным Департамента торговли и услуг города Москвы, проведено более 1,4 тысячи ярмарок выходного дня. 

В 2017 году ярмарки выходного дня в Москве проходят примерно на 100 площадках, а в Московской области проходят на 312 площадках.

Критика 

В 2010 году московское правительство сократило количество ярмарок со 235 до 123, из-за многочисленных нарушений: на части площадок был слишком высокий уровень продажи сувениров и промтоваров (более 15%).

Вскоре после введения бесплатного порядка предоставления мест отдельные СМИ сообщали о продолжении поборов со стороны операторов ярмарок.

Примечания

Ссылки 
 mos.ru - Сайт Правительства Москвы : Ярмарки выходного дня в Москве 
 ГБУ «Московские Ярмарки»: http://fair.mos.ru 
 Где в Москве проходят ярмарки выходного дня?  // АиФ,  02/10/2015
 "О дополнительных мерах по развитию сети "Ярмарок выходного дня" - постановление правительства Москвы от ноября 2004 года N 762-ПП.

Торговля